Cimadevila puede referirse a:

Lugares 
Cimadevila (Abegondo), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
Cimadevila (Arzúa), lugar de la parroquia de Brandeso, concello de Arzúa.
Cimadevila (Baleira), lugar de la parroquia de A Esperela, concello de Baleira.
Cimadevila (Barbadás), lugar de la parroquia de Barbadás, concello de Barbadás.
Cimadevila (Boimorto), lugar de la parroquia de Boimil, concello de Boimorto.
Cimadevila (Boiro), lugar de la parroquia de Boiro, concello de Boiro.
Cimadevila (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de O Couso, concello de Campo Lameiro.
Cimadevila (Carral), lugar de la parroquia de Quembre, concello de Carral.
Cimadevila (Cedeira), lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
Cimadevila (Callobre), lugar de la parroquia de Callobre, concello de La Estrada.
Cimadevila (San Miguel de Barcala), lugar de la parroquia de San Miguel de Barcala, concello de La Estrada.
Cimadevila (Frades), lugar de la parroquia de Frades, concello de Frades.
Cimadevila (O Pao), lugar de la parroquia de O Pao, concello de Gomesende.
Cimadevila (San Lourenzo de Fustáns), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Fustáns, concello de Gomesende.
Cimadevila (O Val), lugar de la parroquia de O Val, concello de Gomesende.
Cimadevila (Lousada), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Guntín.
Cimadevila (A Mota), lugar de la parroquia de A Mota, concello de Guntín.
Cimadevila (Laza), lugar de la parroquia de Laza, concello de Laza.
Cimadevila (Grou), lugar de la parroquia de Grou, concello de Lobios.
Cimadevila (Lobios), lugar de la parroquia de Lobios, concello de Lobios.
Cimadevila (Maceda), lugar de la parroquia de Tioira, concello de Maceda.
Cimadevila (Manzaneda), lugar de la parroquia de San Martiño de Manzaneda, concello de Manzaneda.
Cimadevila (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, concello de Montederramo.
Cimadevila (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de San Miguel do Campo, concello de Nogueira de Ramuín.
Cimadevila (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Mandaio, concello de Oza-Cesuras.
Cimadevila (San Vicente de Paradela), lugar de la parroquia de San Vicente de Paradela, concello de Paradela.
Cimadevila (Vilaragunte), lugar de la parroquia de Vilaragunte, concello de Paradela.
Cimadevila (Melias), lugar de la parroquia de Melias, concello de Pereiro de Aguiar.
Cimadevila (Santa Marta de Moreiras), lugar de la parroquia de Santa Marta de Moreiras, concello de Pereiro de Aguiar.
Cimadevila (Castrofeito), lugar de la parroquia de Castrofeito, concello de Pino.
Cimadevila (Medín), lugar de la parroquia de Medín, concello de Pino.
Cimadevila (Pereira), lugar de la parroquia de Pereira, concello de Pino.
Cimadevila (San Mamede de Ferreiros), lugar de la parroquia de San Mamede de Ferreiros, concello de Pino.
Cimadevila (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de Puebla de Trives.
Cimadevila (Puerto del Son), lugar de la parroquia de San Pedro de Muro, concello de Puerto del Son.
Cimadevila (Rúa), lugar de la parroquia de A Rúa de Valdeorras, concello de Rúa.
Cimadevila (Liñares), lugar de la parroquia de Liñares, concello de Santiso.
Cimadevila (San Román), lugar de la parroquia de San Román, concello de Santiso.
Cimadevila (Silleda), lugar de la parroquia de Escuadro, concello de Silleda.
Cimadevila (Bolmente), lugar de la parroquia de Bolmente, concello de Sober.
Cimadevila (Brosmos), lugar de la parroquia de Brosmos, concello de Sober.
Cimadevila (Pinol), lugar de la parroquia de Pinol, concello de Sober.
Cimadevila (Figueiroá), lugar de la parroquia de Figueiroá, concello de Sober.
Cimadevila (Liñarán), lugar de la parroquia de Liñarán, concello de Sober.
Cimadevila (Cumbraos), lugar de la parroquia de Cumbraos, concello de Sobrado.
Cimadevila (Pousada), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Sobrado.
Cimadevila (Tomiño), lugar de la parroquia de Santa María de Tebra, concello de Tomiño.
Cimadevila (Toques), lugar de la parroquia de San Martiño de Oleiros, concello de Toques.
Cimadevila (Valga), lugar de la parroquia de Valga, concello de Valga.
Cimadevila (Sarandón), lugar de la parroquia de San Miguel de Sarandón, concello de Vedra.
Cimadevila (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, concello de Vilaboa.
A Cimadevila, lugar de la parroquia de Fontes Rosas, concello de Touro.
Cimadevila (Villanueva de Oscos), casería de la parroquia de Martul, concejo de Villanueva de Oscos.
Cimadevila (Illano), aldea de la parroquia de Illano, concejo de Illano.

Apellidos 
Pablo Cimadevila, deportista español.
Fernando M. Cimadevila, escritor, editor y músico español.
María Xosé Cimadevila, política española.
Amancio Caamaño Cimadevila, político español.